Zamieszki w Kosowie w 2004 roku
 Zamieszki w Kosowie w 2008 roku